Youtenga peut désigner :
Youtenga, la localité située dans le département de Comin-Yanga au Burkina Faso
Youtenga, la localité située dans le département de Nagréongo au Burkina Faso

Homonymie de localités